Heerden bzw. Van Heerden ist der Familienname folgender Personen:

 Abram van Heerden (1927–2021), südafrikanischer Leichtathlet
 Alan van Heerden (1954–2009), südafrikanischer Radrennfahrer
 Alex van Heerden (1974–2009), südafrikanischer Musiker
 Chris van Heerden (* 1987), südafrikanischer Boxer
 Christoff van Heerden (* 1985), südafrikanischer Radrennfahrer
 Dewald van Heerden (* 1991), südafrikanischer Diskuswerfer
 Elrio van Heerden (* 1983), südafrikanischer Fußballspieler
 Esther van Heerden  (1922–2015), südafrikanische Leichtathletin, siehe Esther Brand
 Etienne van Heerden (* 1954), südafrikanischer Schriftsteller
 Fritz van Heerden (* 1970), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Hans van Heerden (* 1935), südafrikanischer Opernsänger
 Izak van Heerden (1910–1973), südafrikanischer Rugby-Union-Trainer
 Johannes van Heerden (* 1951), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Juan Van Heerden (1986–2012), südafrikanischer Radrennfahrer
 Marius van Heerden (1974–2021), südafrikanischer Leichtathlet
 Steven van Heerden (* 1993), südafrikanischer Radsportler
 Wikus van Heerden (* 1979), südafrikanischer Rugbyspieler